Ел Дуке има више значења:

 Ел Дуке (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дуке (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику